Remember – singel Disturbed
 Remember – utwór Jimiego Hendriksa
 Remember – album zespołu Big Bang
 Remember – minialbum zespołu T-ara
 Remember – album muzyczny amerykańskiego zespołu jazzowego The Steve Grover Quartet nagrany z towarzyszeniem klarnecisty Brada Terry'ego